Lagoa dos Patos (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Lagoa dos Patos (lagune), een lagune gelegen in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul